Ráscia (cidade)
 Ráscia (região)

 Estados da Sérvia

 Principado da Sérvia (Idade Média)
 Catepanato da Sérvia
 Grão-Principado da Sérvia